Stadlin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Stadlin (* 1954), Schweizer Politiker (GLP)

 Josephine Zehnder-Stadlin (1806–1875), Schweizer Pädagogin
 Judith Stadlin (* 1965), Schweizer Schriftstellerin, Schauspielerin und Kabarettistin
 Lina Stadlin (1872–1954), Schweizer Juristin
 Manfred Stadlin (1906–1994), Schweizer Politiker
 Paul Stadlin (1919–2008), Schweizer Schriftsteller